De Primeira Liga 2007–2008 was het 74ste seizoen in de hoogste afdeling van het Portugese profvoetbal. De competitie ging van start op 17 augustus 2007 en eindigde op 11 mei 2008.

Titelverdediger FC Porto behaalde de derde landstitel op rij, de 23ste in totaal, onder meer door 23 treffers van de Argentijnse topscorer Lisandro López. Hij werd eind 2008 uitgeroepen tot Portugees voetballer van het jaar. FC Porto stond onder leiding van trainer-coach Jesualdo Ferreira.

Nieuwkomers waren Leixões SC en Vitória Guimarães, die waren gepromoveerd vanuit de Liga Vitalis (2006/07) en bij hun terugkeer op het hoogste niveau op respectievelijk de elfde en de derde plaats eindigden.

Gedurende het seizoen werden een aantal straffen uitgesproken. Zo kreeg Belenenses drie punten in mindering vanwege het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler. FC Porto werd bestraft met een puntenaftrek van zes punten vanwege een corruptieaffaire uit het seizoen 2003-2004. 

Om dezelfde reden kreeg União de Leiria drie punten in mindering en degradeerde Boavista uiteindelijk, hoewel de club uit Porto op de negende plaats eindigde. Gevolg hiervan was dat de nummer voorlaatst, Paços de Ferreira, zich handhaafde op het hoogste niveau.

In de 240 gespeelde wedstrijden werd in totaal 554 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,31 doelpunt per wedstrijd. Het toeschouwersrecord kwam dit seizoen tot stand op zaterdag 1 december bij de wedstrijd SL Benfica–FC Porto: 60.116 bezoekers. Het duel in het Estadio da Luz eindigde in een 1-0 overwinning voor de bezoekers en latere kampioen door een treffer in de 41ste minuut van Ricardo Quaresma.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Porto ||  30 || 24 || 3 || 3 || 60 || 13 || +47 || 69|-style="background:#D0F0C0;"
|2 || Sporting CP ||  30 || 16 || 7 || 7 || 46 || 28 || +18 || 55|- style="background: #98FB98;"
|3 || Vitória Guimarães ||  30 || 15 || 8 || 7 || 35 || 31 || +4 || 53|-style="background:#CCF3FF;"
|4 || SL Benfica || 30 || 13 || 13 || 4 || 45 || 21 || +24 || 52|-style="background:#CCF3FF;"
|5 || Marítimo Funchal ||  30 || 14 || 4 || 12 || 39 || 28 || +11 || 46|-style="background:#CCF3FF;"
|6 || Vitória Setúbal ||  30 || 11 || 12 || 7 || 37 || 33 || +4 || 45|-style="background:#CCCCFF;"
|7 || Sporting Braga ||  30 || 10 || 11 || 9 || 32 || 34 || –2 || 41|-
|8 || Belenenses || 30 || 11 || 10 || 9 || 35 || 33 || +2 || 40|-style="background:#FFCCCC;"
|9 ||  Boavista || 30 || 8 || 12 || 10 || 32 || 41 || –9 || 36|-
|10 || Nacional Madeira || 30 || 9 || 8 || 13 || 23 || 28 || –5 || 35|-
|11 || Naval 1º de Maio ||  30 || 9 || 7 || 14 || 26 || 45 || –19 || 34|-
|12 || Académica Coimbra || 30 || 6 || 14 || 10 || 31 || 38 || –7 || 32|-
|13 || Estrela da Amadora || 30 || 6 || 13 || 11 || 29 || 41 || –12 || 31|-
|14 || Leixões SC  ||  30 || 4 || 14 || 12 || 27 || 37 || –10 || 26|-
|15 || Paços de Ferreira ||  30 || 6 || 7 || 17 || 31 || 49 || –18 || 25|-style="background:#FFCCCC;"
|16 ||  União de Leiria || 30 || 3 || 7 || 20 || 25 || 53 || –28 || 13'|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Primeira Liga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Segunda Liga 2007/08
Taça da Liga 2007/08

Portugal 1
2008